Komitet Koordynacyjny Dożywiania Ubogiej Ludności Żydowskiej – organizacja non-profit powołana przez Radę Żydowską (Judenrat) w Piasecznie, zajmująca się pomocą materialną dla piaseczyńskich Żydów.

Działanie Komitetu 
Komitet został powołany 15 stycznia 1940. Jego przewodniczącym został Boruch Higier. Po porozumieniu z okupantem Komitet został upoważniony do odbierania przydziałów żywności z Amerykańsko-Żydowskiego Połączonego Komitetu Rozdzielczego oraz zbierania funduszy wśród bogatszych żydowskich mieszkańców Piaseczna.

W początkowym okresie działania Rady Żydowskiej (powstałej w styczniu 1940) oraz samego Komitetu wśród mieszkańców Piaseczna było około 3500 osób pochodzenia żydowskiego z czego około 1000 stanowili Żydzi będący po 1 września 1939 uchodźcami z innych miejscowości. Od 4 lutego do 25 lipca 1940 wydano 1764 obiady i 1500 kg chleba dla potrzebujących i biednych Żydów z Piaseczna. Dalsze działania Komitetu zostały przerwane przez organizację przez Niemców getta piaseczyńskiego.

Bibliografia

Zobacz też 
Piaseczno
Joint

Dystrykt warszawski
Historia Żydów w okupowanej Polsce
Dziedzictwo kulturowe Żydów w Piasecznie
Nieistniejące organizacje żydowskie w Polsce